Godinești se poate referi la:
 Godinești, Gorj
 Godinești, Hunedoara